L'édition 2020 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain John Isner, de l'Argentin Diego Schwartzman, des Australiens Alex De Minaur et John Millman, du Belge David Goffin, du Britannique Kyle Edmund, du Canadien Denis Shapovalov, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, de l'Italien Matteo Berrettini, du Polonais Hubert Hurkacz et des Serbes Miomir Kecmanović et Filip Krajinović.

Pendant le tournoi

Lauréats 
Andrey Rublev remporte le tournoi en simple en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, John Peers et Michael Venus remportent le tournoi en battant en finale Ivan Dodig et Mate Pavić. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2020 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Tennis masculin en 2020
Tennis en Allemagne en 2020
Tennis en septembre 2020